A Síugró-világkupa 2006–07-es szezonja Kuusamóban (Finnország) kezdődött, 2006. november 24-én, két K-120-as versennyel.

Egyéni Világkupa-versenyek 

A sárgával írt versenyző volt a Síugró Világkupa-összetett első helyezettje a verseny idején.
A kékkel írt versenyző volt az Északi Turné első helyezettje a verseny idején.
A pirossal írt versenyző volt a Négysáncverseny éllovasa a verseny idején.

Kuusamo 

 K-120 Kuusamo, Finnország
2006. november 24.
 Jakub Janda, a címvédő viseli a sárga trikót.

Az időjárás miatt a második kört törölték. 

 K-120 Kuusamo, Finnország
2006. november 25.

Az időjárás miatt a 2006. november 25-i versenyt törölték a versenynaptárból.

Trondheim 

A versenyt Trondheimből a hóhiány és a magas hőmérséklet miatt Lillehammerbe költöztették.

 K-120 Lysgårdsbakkene, Norvégia
2006. december 2.

 K-120 Lysgårdsbakkene, Norvégia
2006. december 3.

Harrachov 

 K-120 Harrachov, Csehország
2006. december 10.

 K-120 Harrachov, Csehország
2006. december 11.

Engelberg 

 K-120 Engelberg, Svájc
2006. december 16.

 K-120 Engelberg, Svájc
2006. december 17.

Négysáncverseny

Oberstdorf 

 K-115 Oberstdorf, Németország
2006. december 30.

Garmisch-Partenkirchen 

 K-115 Garmisch-Partenkirchen, Németország
2007. január 1.

Innsbruck 

 K-120 Innsbruck, Ausztria
2007. január 4.

Bischofshofen 

 K-120 Bischofshofen, Ausztria
2007. január 7.

Vikersund 

 K-180 Vikersund, Norvégia
2007. január 13.

 K-180 Vikersund, Norvégia
2007. január 14.

Zakopane 

 K-120 Zakopane, Lengyelország
2007. január 20.

 K-120 Zakopane, Poland
2007. január 21.

Oberstdorf 

 K-185 Oberstdorf, Németország
2007. január 27.

 K-185 Oberstdorf, Németország
2007. január 28.

Titisee-Neustadt 

 K-120 Titisee-Neustadt, Németország
2007. február 3.

 K-120 Titisee-Neustadt, Németország
2007. február 4.

Willingen 
 K-120 Willingen, Németország
2007. február 10.

Északi Turné

Lahti

 K-120 Lahti, Finnország
2007. március 11.

Kuopio

 K-120 Kuopio, Finnország
2007. március 13.

Lillehammer

 K-120 Lysgårdsbakkene, Norvégia
2007. március 16.

Oslo

 K-115 Holmenkollen, Norvégia
2007. március 18.

Planica

 K-185 Planica, Szlovénia
2007. március 24.

 K-185 Planica, Szlovénia
2007. március 25.

Csapatversenyek

Willingen
 K-120 Willingen, Németország
2007. február 10.

Lahti
 K-120 Lahti, Finnország
2007. március 10.

Síugró-világkupa
Siugro
Siugro